Prasch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Prasch (1854–1907), deutscher Schauspieler, Regisseur
 Arnulf Prasch (* 1965), österreichischer Sänger und Moderator
 Auguste Prasch-Grevenberg (1854–1945), deutsche Schauspielerin
 Hans Prasch (1925–1999), deutscher Bildhauer
 Hartmut Prasch (* 1961), österreichischer Volkskundler, Kulturmanager und Politiker (TS, ehemals SPÖ)

 Ingeborg Prasch (* 1951), deutsche Ingenieurin
 Johann Ludwig Prasch (1637–1690), deutscher und lateinischer Schriftsteller und Poetiker
 Rolf Prasch (1883–1960), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Susanne Elisabeth Prasch (* 1661; † nach 1693), deutsche Dichterin

Prasch ist der Name folgender Orte:
 Prasch, piemontesischer Name der Gemeinde Prasco in der Provinz Alessandria, Italien